Název Babí skála označuje více skalních útvarů a vrcholů:

 Babí skála (Benešovská pahorkatina) – skalní útvar Krkavčích skal v Dobříšské pahorkatině, severozápadně od Černých Bud v okrese Benešov 
 Babí skála (Křivoklátská vrchovina) (531,9 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, jihozápadně od Jablečna v okrese Rokycany 
 Babí skála (Zábřežská vrchovina) – skalní útvar v Bouzovské vrchovině, jihozápadně od Loštic v okrese Olomouc